Budokai - Budôkai peut faire référence à :

 Tenka Ichi Budôkai, traduit en français par Championnat du monde des arts martiaux dans l'univers Dragon Ball
 L'arbitre du Tenkaichi Budokai, un personnage dans l'univers Dragon Ball
 Dragon Ball Z: Budokai, un jeu de combat basé sur l'univers Dragon Ball sur PlayStation 2 (2002) et GameCube (2003)
 Dragon Ball Z: Budokai 2, un jeu de combat basé sur l'univers Dragon Ball sur PlayStation 2 2003 et GameCube (2005)
 Dragon Ball Z: Budokai 3, un jeu de combat basé sur l'univers Dragon Ball sur PlayStation 2 (2004)
 Dragon Ball Z: Shin Budokai, un jeu de combat basé sur l'univers Dragon Ball sur PlayStation Portable (2006)
 Dragon Ball Z: Shin Budokai 2, un jeu de combat basé sur l'univers Dragon Ball sur PlayStation Portable (2007)
 Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, un jeu de combat basé sur l'univers Dragon Ball sur PlayStation 2 (2005)
 Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2, un jeu de combat basé sur l'univers Dragon Ball sur PlayStation 2 (2006) et Wii (2007)
 Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, un jeu de combat basé sur l'univers Dragon Ball sur PlayStation 2 (2007) et Wii (2008)

Voir aussi 
 Le Budokwai, première association d'arts martiaux en Europe